Il singolare del torneo di tennis Oporto Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefano Pescosolido che ha battuto in finale Roberto Azar 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Mark Koevermans (quarti di finale)
 Marcelo Filippini (quarti di finale)
 Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Francisco Clavet (quarti di finale)

 Veli Paloheimo (primo turno)
 João Cunha e Silva (secondo turno)
 Nuno Marques (primo turno)
 Diego Nargiso (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1991